Орашје може да се односи на:

Србија:
 Орашје (Варварин), село у општини Варварин, Расински округ, Република Србија
 Орашје (Власотинце), село у општини Власотинце, Јабланички округ, Република Србија
 Велико Орашје, насеље у општини Велика Плана, Подунавски округ, Република Србија
 Мало Орашје, насеље у општини Смедерево, Подунавски округ, Република Србија

Република Српска:
 Орашје (Прњавор), насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Орашје Попово, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Орашје Површ, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Орашје Зупци, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ

Федерација Босне и Херцеговине:
 Орашје, град и седиште општине Орашје, Федерација БиХ
 Орашје (Тузла), насеље у општини Тузла, Федерација БиХ, БиХ

Северна Македонија:
 Орашје (Јегуновце), насеље у општини Јегуновце, Северна Македонија

Види још 
 Орах (вишезначна одредница)
 Ораовица (вишезначна одредница)
 Орахова (вишезначна одредница)
 Ораховица (вишезначна одредница)
 Ораховице (вишезначна одредница)
 Ораховљани (вишезначна одредница)
 Орахово (вишезначна одредница)
 Орашац (вишезначна одредница)
 Ореовец (вишезначна одредница)